

Geografia 
 Huberdeau – comune nella provincia del Québec, regione di Laurentides, Canada

Persone 
 Jonathan Huberdeau – hockeista canadese su ghiaccio
 Sébastien Huberdeau – attore canadese